Царе́вич:

 Царевич — славянский титул для сыновей царей.
 Царевич — река в Смоленской области России.

Техника 
 «Царевич» — паровой катер русской Дунайской флотилии, участвовавший в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

Произведения 
 «Царевич» — оперетта Франца Легара (1927).
 «Царевич» — немецкий немой художественный фильм (1929).

Персоналии 
 Царевич, Ия Сергеевна (1928—2010) — советский педагог, пианист, музыкальный деятель.
 Царевич, Константин Алексеевич (1902—1954) — астроном, гидромеханик, нефтяник.

Примечания